Тило () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Тило, Альвин Курт Теодор (1874—1911) — немецкий писатель и поэт.
 Тило, В. (первая пол. XIX века) — российский переводчик беллетристики с немецкого и французского языков.
 Тило, Валентин (младший) (1607—1662) — немецкий поэт и профессор риторики.
 Тило, Гейнц (1911—1945) — гапутштурмфюрер СС, врач в концлагере Освенцим.
 Тило, Иоганн Карл (1794—1853) — немецкий теолог и исследователь Библии.
 Тило, Карл Август (Carl August Thielo; 1702—1763) — датский композитор.
 Тило, Отто Вильгельм (1848—1917) — российский врач-анатом, ортопед и естествоиспытатель; доктор медицины.

См. также 
 Тилло

Примечания